

Cinema 
 Cavalli indomiti (Wild Horse Mesa) – film del 1925 diretto da George B. Seitz
 Wild Horse Mesa – film del 1932 diretto da Henry Hathaway
 Wild Horse Mesa – film del 1947 diretto da Wallace Grissell

Letteratura 
 Il cavallo selvaggio (Wild Horse Mesa) – romanzo di Zane Grey del 1928